Yerba Buena – nome originale della città di San Francisco
Yerba Buena – città dell'Argentina
Dipartimento di Yerba Buena – dipartimento della provincia argentina di Tucumán